Pierre Blais peut désigner :
 Pierre Blais (né vers 1640), colon de la Nouvelle-France et Ancêtre des Blais d'Amérique ;
 Pierre Blais (né en 1947), écrivain québécois ;
 Pierre Blais (né en 1948), homme politique fédéral du Québec.